Отрадовка — название населённых пунктов.

Россия 
 Отрадовка — село в Азовском районе Ростовской области.

Украина 
 Отрадовка — село в Бахмутском районе Донецкой области.
 Отрадовка — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Отрадовка — село в Красноградском районе Харьковской области.
 Отрадовка — село в Новотроицком районе Херсонской области.

См. также 
 Новая Отрадовка
 Отрадновка
 Орадовка